Oberbrombach ist ein geographischer Name:

 Oberbrombach, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Oberbrombach (Overath), Ortsteil im Stadtteil Brombach von Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Oberbrombach, andere Bezeichnung des Rothenbach (Schwollbach), linker Zufluss des Schwollbachs in Niederbrombach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Obergrombach